Koshkonong bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Koshkonong (Missouri)
 Koshkonong (Rock County, Wisconsin), im Walworth und im Rock County
 Koshkonong Manor, im Jefferson County, Wisconsin
 Koshkonong Mounds, im Jefferson County, Wisconsin
 Lake Koshkonong, im Jefferson County, Wisconsin
 Koshkonong (Town), Town(ship) im Jefferson County, Wisconsin

 Fort Koshkonong, ehemaliges Fort an der Stelle der heutigen Stadt Fort Atkinson, Wisconsin